FTD kan avse: 

 FTD – en grupp degenerativa demenssjukdomar, se Frontallobsdemens
 FTD (album) – en officiell samlareetikett för olika skivor med Elvis Presley